Teufelstisch ist der Name von Felsformationen in Deutschland:

 Teufelstisch (Bayerischer Wald)
 Teufelstisch (Bodensee)
 Teufelstisch (Eppenbrunn)
 Großer Waldstein#Teufelstisch
 Teufelstisch (Hinterweidenthal)
 Teufelstisch (Igensdorf)
 Teufelstisch (Lemberg)
 Teufelstisch (Mitterfels)
 Menhir im Saarland, siehe St. Ingbert#Der Teufelstisch

Aussichtspunkt Şeytan Sofrası („Teufelstisch“) bei Ayvalık (Türkei)